Молодо́ () — река в Якутии, левый приток Лены.

Общие сведения 
Образуется слиянием рек Молодо-Унга-Анабыла и Молодо-Хангас-Анабыла. Протекает на территории Булунского улуса по северо-восточной окраине Среднесибирского плоскогорья. Длина реки — 556 км, площадь водосборного бассейна — 26 900 км². Река замерзает в декабре и остаётся под ледяным покровом до мая. Питание снеговое и дождевое.

Основные притоки 
(расстояние от устья)
 20 км — река Усунку (лв)
 48 км — река Тит-Юрягэ (лв)
 70 км — река Муогдан (лв)
 167 км — река Сюнгюде (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Ленский
 Речной бассейн — Лена
 Речной подбассейн — Лена ниже впадения Вилюя до устья
 Водохозяйственный участок — Лена от водомерного поста гидрометеорологической станции Джарджан до водомерного поста с. Кюсюр

Примечания 

Притоки Лены
Реки Булунского улуса